Триатлон за жене на Летњим олимпијски играма 2012. био је део програма Триатлон на Летњим олимпијским играма 2012. То је било четврти пут да се ово такмичење одражава на олимпијским играма, од када је уведено у програм 2000. у Сиднеју.

Такмичење је одржано у суботу 4. августа 2012. Свака такмичарка је прво пливао 1.500 метара, затим возила бицикл 40 км, а завршила је са трчањем на 10 км. Такмичарке које је водећа стигла на стази за цео круг биле су искључене из даљег такмичења. 

Учествовало је 55 такмичарки.

Резултати 

 Швајцаркиња Никола Шпириг је победила у фотофинишу.
 ЦК - Обиђена од водеће за цео круг.

Спољашње везе 
 Резултати на olympic.org

Триатлон на Летњим олимпијским играма 2012.